FCN est un sigle qui peut désigner :
 Football Club de Nantes, un club de football français basé à Nantes ;
 Football Club Nordsjælland, un club de football danois basé à Farum.